

Film
The Problem – cortometraggio del 1915 diretto da Harry A. Pollard
The Problem – cortometraggio del 1999 diretto da Nathan McGehee
The Problem – cortometraggio del 2008 diretto da Dan Addelson

Musica 
 The Problem – album di Mathematics del 2005